

Patronyme
(classement par ordre alphabétique)
 A. Rolet, traducteur français ()
 Charles Rolet (ou Rollet, ), homme de loi immortalisé par Nicolas Boileau dans « J'appelle un chat un chat, et Rollet un fripon. »
 Domaine Rolet, vins d'Arbois (AOC);
 Hugues Rolet, greffier au bailliage d'Autun,(1515) notaire, maître forestier, contrôleur du grenier à sel, échevin et vierg d'Autun de 1540 à 1541. Seigneur d'Aigrevault
 Lydie Rolet-Scheurer, artiste peintre à Lyon, née en 1959
 Xavier Rolet,(1959-…), Banquier français.

Homonymie de patronyme